Neopaxillus är ett släkte av svampar. Neopaxillus ingår i familjen Serpulaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Neopaxillus